Синдо има више значења:

 Синдо (Уичапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Синдо (Санта Круз Итундухија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику